Вулиця Валентина Отамановського (Вінниця)
 Вулиця Валентина Отамановського (Київ)